Man Wanted, film américain réalisé par Arthur Hotaling, sorti en 1912 ;
 Man Wanted, film américain réalisé par John Francis Dillon, sorti en 1922 ;
 Man Wanted, film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1932 ;
 Man Wanted, film hongkongais réalisé par Benny Chan, sorti en 1995.